Атлант — один з титанів у грецькій міфології.
 Атлант (Атлантида) — перший цар міфічної Атлантиди.
 Атлант — перший шийний хребець у хребетних (крім риб).
 Атлант в архітектурі — чоловіча скульптура, що виконує функціональну чи декоративну роль, підтримуючи балкон, дах тощо.
 Атлант — білоруська компанія, один з найбільших в СНД виробників холодильників, а також іншої побутової техніки.
 Атлант — багатофункціональний стадіон у Новополоцьку, Білорусь.
 Атлант — аматорський футбольний клуб з міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Див. також 
 «Атлант розправив плечі» — роман Айн Ренд.